Un acklay es una bestia gigantesca usada para ejecutar a prisioneros en Star Wars. Apareció por primera vez en Episodio II en la Arena de Geonosis.

Es una especie de lagarto del tamaño de un caza estelar. Tiene la piel azulada y seis patas terminadas en tenazas similares a las de un cangrejo. Su cabeza es alargada y tiene una hilera de dientes filosos. En altura sobrepasa los cuatro metros y medio y su agilidad es sorprendente. Los dos pares de patas traseros sirven solamente para el movimiento, las dos patas delanteras pueden ser usadas también para inmovilizar o matar a sus presas ya que terminan en pinzas.

Es oriunda de los planetas Felucia y Vendaxa, donde vive libremente asolando a las demás especies como las indefensas orugas gigantes de Felucia. Son muy difíciles de capturar vivos por su extrema agresividad y por eso muy codiciados. 
En el planeta Geonosis hay algunos, que habían sido traídos para espectáculos en la Arena de Geonosis, donde ejecutaban a prisioneros arrojándolos a las fauces de los acklay y otras bestias como reeks o nexus.

Durante las Guerras Clon, en el planeta Felucia, los soldados clon eran atacados constantemente por las bestias del lugar. Las operaciones en Felucia eran un infierno. Si no hubiese sido por la habilidad y la energía de Aayla Secura muchos soldados clon se hubiesen suicidado.

Enlaces externos 

Página de la criatura acklay en la base de datos oficial (en inglés).

Criaturas de Star Wars

en:List of Star Wars creatures#Acklay